Blaues Buch bzw. Blaubuch steht für:

 Blaubuch, Bestandsaufnahme von Kultureinrichtungen in den ostdeutschen Bundesländern
 Blaubuch (England), Regierungsberichte über auswärtige Angelegenheiten an das Parlament im Vereinigten Königreich
 Das Blaubuch, deutsche Wochenschrift für öffentliches Leben, Literatur und Kunst (1906–1912)
 Blaues Buch (Anonyme Alkoholiker), Publikation der Anonymen Alkoholiker
 Die Blauen Bücher, deutsche Kunstbuchreihe, siehe Verlag Langewiesche #Geschichte
 Das blaue Buch (Wittgenstein), Titel für einen Band Notizen, die Ludwig Wittgenstein für Vorlesungen in den Jahren 1933 und 1934 diktierte. 
 Das blaue Buch (Kästner), Kriegstagebuch von Erich Kästner, siehe Erich Kästner #Originale Einzelausgaben
 Das blaue Buch (Kennedy) (orig.: The Blue Book), Roman von A. L. Kennedy
 Das Blaue Buch (Luftfahrt-Bundesamt), Zusammenstellung der in der Bundesrepublik Deutschland vom Luftfahrt-Bundesamt als Muster zugelassenen Luftfahrtgeräte 

Siehe auch:
 Blue Book
 Bluebook
 Das Blaue Heft
 Farbbuch